Lors de  la saison 2007-2008, le FC Bruges évolue en division 1 belge. Il défend son titre de vainqueur de la Coupe de Belgique.

Transferts

Été 2007

Hiver 2008 

 Voir aussi: Historique des transferts du FC Bruges

Saison 2007/2008

Entraîneurs 

 Entraîneur principal : Jacky Mathijssen
 Entraîneur assistant : Peter Balette
 Préparateur physique : Jan van Winckel
 Entraîneur des gardiens : Dany Verlinden

Joueurs utilisés 

 Meilleur buteur :
 François Sterchele 12 buts
 Ivan Leko 6 buts
 Wesley Sonck 6 buts

 Joueur le plus utilisé :
 Michael Klukowski 3 150 min (92 %)
 Stijn Stijnen 3 099 min (91 %)
 Brian Priske 3 087 min (90 %)

Classement Jupiler League 

</div>

Les rencontres de la saison

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du FC Bruges

Saison du Club Bruges KV
Bruges, Fc
Bruges, Fc
Saison 2007-2008 de football en Belgique